Матру́х () — мухафаза в Арабской Республике Египет. Расположена на северо-западе страны. Административный центр — город Марса-Матрух. Площадь 166 563 км², что составляет более одной пятой от всей территории Египта. Большой потенциал для развития туризма.

География 
Большую часть территории мухафазы занимает  безжизненная Ливийская пустыня. В центре её находится глубокая впадина Каттара.

Административное деление 
Мухафаза состоит из 9 административных округов:
 Эль-Хамам
 Эль-Аламейн
 Дабаа
 Мерса-Матрух
 Нагила
 Висария
 Барани
 Эс-Саллум
 Сива

Мухафазы Египта